Оправа або палітурка — важлива складова книги.
 Оправа — постійна конструкція, призначена для закріплення гірничої виробки і надання їй проектного обрису.
 Оправа — дерев'яна, металева, рогова і т. ін. рамка, форма, в яку що-небудь вставляється для закріплення або збереження.